Prince Rupert (Brits-Columbia), een havenstad in Brits-Columbia, Canada
 Ruprecht van de Palts (1619-1682), Hertog van Cumberland, ook bekend als Prince Rupert of the Rhine
 Prins Ruperts druppel, glazen druppels die exploderen wanneer de staart wordt afgebroken